

Astronomia 
comete periodiche appartenenti alla famiglia delle comete gioviane:
 104P/Kowal
 134P/Kowal-Vávrová
 143P/Kowal-Mrkos
 99P/Kowal
 158P/Kowal-LINEAR

Geografia 
 Polonia
 Kowal – città del distretto di Włocławek nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Kowal – comune rurale del distretto di Włocławek nel voivodato della Cuiavia-Pomerania

Persone 
 Charles Thomas Kowal – astronomo statunitense
 Kristy Kowal – nuotatrice statunitense
 Mary Robinette Kowal – scrittrice e marionettista statunitense
 Yoann Kowal – mezzofondista e siepista francese